

Œuvres

Cinéma 
 , film indien sorti en 1985.
 , film indien sorti en 2010.

Musique 
 Avan Lava, groupe musical américain originaire de New York.

Personnalités 

 Fatih Avan (né en 1989), athlète turc.

Prénom 
 Avan Jogia (né en 1992), acteur britannico-canadien.

Toponymie 

 Avan, un des douze districts d'Erevan, la capitale de l'Arménie.
 Avan, une communauté rurale du marz d'Aragatsotn, en Arménie.
 , une localité suédoise.